Departure  steht für: 

 Departure (2001), japanischer Film von Yosuke Nakagawa
 Departure (2015), französisch-englischer Film von Andrew Steggall 
 Departure (Album), Debütalbum des britischen R&B- und Pop-Sängers Taio Cruz
 Departure Rocks, Klippen vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 The Departure, britische Indierockband 
 Departures, britische Melodic-Hardcore-Band
 New Departure Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Departure (Fernsehserie), eine Fernsehserie